Hatazo Adachi
 Adachi Buntarō
 (7803) Adachi
 Mitsuru Adachi
 Adachi (Tōkyō)